Prudlo ist der Familienname folgender Personen:

 Donald S. Prudlo (* 1976), US-amerikanischer römisch-katholischer Historiker
 Gerhard Prudlo (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Robert Prudlo, deutscher Kommunalpolitiker